Педагогическое прогнозирование оперирует педагогическими процессами, явлениями или направлено на предсказание результатов поведения, развития педагогической системы в целом или отдельных ее частей. Примерами педагогических процессов могут быть процессы формирования, развития, становление, воспитание, обучение, самосовершенствование, самообучение, профессиональной подготовки и т.д. .
Педагогическое прогнозирование тесно связано с педагогическим целеполаганием, так как открывает возможности обоснованного диагностического задания целей.

Виды прогнозирования 
Поисковое прогнозирование непосредственно направлено на определение будущего состояния объекта, исходя из учета логики его развития и влияния внешних условий.
Нормативное прогнозирование, принимая заданность объекта преобразования, связано с нахождением оптимальных путей достижения заданного состояния.

Методы прогнозирования 
1.Моделирование – построение модели как целостной конструкции, отражающей систему взаимосвязей реального педагогического явления.

2.Выдвижение гипотез – выдвижение предположения, ряда положений, основанных на анализе реальной ситуации.

3.Мысленный эксперимент – мысленное построение схемы реализации эксперимента, его предполагаемые этапы и результаты в специально созданной ситуации.

4.Экстраполяция – перенос решения определенной педагогической задачи в измененные условия с целью определения новых путей ее решения.

Примечания

Литература 
 Бестужев-Лада И. В. Социальное прогнозирование: курс лекций / И. В. Бестужев-Лада, Г. А. Наместникова. — М. : Педагогическое общество России, 2002. — 269 с.
 Коляда М. Г. Педагогическое прогнозирование в компьютерных интеллектуальных системах: Учебное пособие [Текст] / М. Г. Коляда, Т. И. Бугаева. — М.: Изд-во «Русайнс», 2015. — 380 с.
 Коляда М. Г. Педагогическое прогнозирование: теоретико-методологический аспект. Монография [Текст] / М. Г. Коляда, Т. И. Бугаева. — Донецк: Ноулидж, 2014. — 268 с.
 Никитина Л. Е. Педагогическое прогнозирование. Научно-методическое пособие / Л. Е. Никитина, И. А. Липский, С. Н. Майорова-Щеглова, Г. А. Наместникова. — М: МПСИ, 2009. — 288 с. — ISBN 9785977003308.
 Рабочая книга по прогнозированию [Текст]/ Редкол.: И. В. Бестужев-Лада (отв. ред.). — М.: Мысль, 1982. — 430 с.

Педагогика
Прогнозирование